Rejon wełykomichajliwski – była jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu odeskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1945, ma powierzchnię 1436 km² i liczy około 31 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Wełyka Mychajliwka.

Na terenie rejonu znajdują się 2 osiedlowe rady i 22 silskie rady, obejmujące w sumie 79 wsi i 1 osadę .

Miejscowości rejonu

Przypisy 

wełykomychajliwski